Lommessem ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard von Lommessem (1780–1824), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat im Kreis Düren
 Johann Wilhelm Gottfried von Lommessem (1743–1810), deutscher Maire von Aachen